Honorartarif bezeichnet

 ein Produkt aus dem Bereich Versicherungsdienstleistungen, siehe Honorartarif (Versicherungsdienstleistungen)

 einen Tarif, der Honorare regelt, so z. B.:
 Tarife für Beratung bezüglich Finanzdienstleistungen, siehe Honorarberatung
 Tarife gemäß den Gebühren- und Tarifordnungen freier Berufe, etwa die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
 Tarife für die Honorare von Ärzten als teil eines Honorierungssystems, das etwa in der Honorarordnung einer Ärztekammer festgelegt ist.